Stenstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stenstjärn, Västergötland, tidigare sjö under Landvätters flygplats i Härryda kommun, 
Stenstjärnet, Dalsland, sjö i Dals-Eds kommun,  (13,7 ha)
Stenstjärnet (Dals-Eds socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun, 
Stenstjärnet (Åmåls socken, Dalsland), sjö i Åmåls kommun,  (9,41 ha)
Stenstjärnen (Brunskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (13,5 ha)
Stenstjärnen (Silleruds socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Stenstjärnet (Boda socken, Värmland), sjö i Kils kommun,  (9,96 ha)
Stenstjärnet (Gunnarskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (19,6 ha)
Stenstjärnet (Järnskogs socken, Värmland), sjö i Eda kommun,  (1,1 ha)
Stenstjärnen (Norra Ny socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Stenstjärnarna (Hackås socken, Jämtland, 697124-144315), sjö i Bergs kommun, 
Stenstjärnarna (Hackås socken, Jämtland, 697131-144292), sjö i Bergs kommun, 
Stenstjärnen (Hällesjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (4,91 ha)
Stenstjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland), sjö i Bjurholms kommun,  (5,96 ha)
Stenstjärnen (Gideå socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (5,27 ha)
Stenstjärnen (Stigsjö socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun,  (9,96 ha)
Stenstjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (3,6 ha)

Se även
Stentjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn